Kim Dejong, nyugaton Kim Dae Young (1962. augusztus 15. –) dél-koreai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: üzletember.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dél-koreai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben  a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Kamikava Tóru mellett asszisztensi feladatokat látott el. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán rendezte a 4., a 2005-ös FIFA-klubvilágbajnokság döntő találkozóit, ahol a FIFA JB meghívására Kamikava Tóru játékvezető segítő partbírója lehetett.

2005-ös FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Dél-koreai labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek